Niemcy:
 Bondorf – dzielnica Bad Saulgau
 Bondorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen

Zobacz też:
 Bohndorf
 Bonndorf im Schwarzwald